Таррент:

 Таррент — місто в штаті Алабама, США
 Таррент — невключена територія в штаті Вісконсин, США
 Таррент — округ в штаті Техас, США